Бодани́нский — крымско-татарская фамилия.

Известные носители 
 Боданинский, Али Абдурафиевич (1866—1920) — крымскотатарский журналист, просветитель, национальный деятель.
 Боданинский, Усеин Абдрефиевич (1877—1938) — историк, художник, этнограф, музеевед.